TUN ou Tun peut faire référence à :
La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Le musée national du Bardo à Tunis, la capitale, expose des pièces archéologiques allant des mosaïques romaines à l'art islamique. Le quartier de la Médina, avec son souk animé, encercle l'imposante mosquée Zitouna. À l'est, sur le site de l'ancienne cité de Carthage, se trouvent les thermes d'Antonin et d'autres ruines, et le musée national de Carthage et ses nombreux objets.

TUN 

TUN peut signifier :
 Touro University Nevada, l'université Touro du Nevada aux États-Unis.
 .

Tun 

 Tun, autre nom pour le teponaztli, une sorte de tambour.

Lieux 

 Tunisie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.
 Tun (Suède), une localité du comté de Västra Götaland,
 Tūn ou Toon, ancien nom de Ferdows, une ville d'Iran,

Sciences et technologies 
 , une composante informatique,
 , un standard danois,
 Tun
 , une unité de mesure de l'Amérique pré-colombienne.

Biologie 
 Tun, sorte d'escargots de mer de la famille des Tonnidae,
 Tun, un état biologique du tardigrade,
 Tun ou Toon, nom commun des arbres du genre Toona.

Code